Чжен Гуаньін (*鄭觀應, 24 липня 1842–1922) — китайський комерсант, письменник, перекладач, журналіст.
 Гуаньін (святилище) - святилище  в Дунгуань.